św. Mikołaj z Miry (ok. 272–ok. 345 lub 352) – święty katolicki i prawosławny
 św. Mikołaj z Tolentino (1245–1305) – włoski augustianin
 św. Mikołaj Tavelić (ok. 1340–1391) – chorwacki franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Mikołaj z Flüe (1417–1487) – szwajcarski mistyk, patron Szwajcarii
 św. Mikołaj Janssen (1532–1572) – holenderski ksiądz, męczennik
 św. Mikołaj Pick (1543–1572) – holenderski franciszkanin, męczennik
 św. Mikołaj Owen (ok. 1550–1606) – angielski jezuita, męczennik
 św. Mikołaj z Longobardi (1650–1709) – włoski minimita
 św. Mikołaj Bùi Đức Thể (ok. 1792–1839) – wietnamski męczennik
 św. Mikołaj II Romanow (1868–1918) – ostatni cesarz Rosji, męczennik, święty prawosławny
św. Mikołaj Serbski (1881–1956) – biskup, święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego
 Święty Mikołaj (kultura masowa)

Zobacz też 

 Błogosławiony Mikołaj
 mikołajki
 Saint-Nicolas
 Sankt Nikolai